Seri puede referirse a: 
 Idioma seri
 Pueblo seri, etnia de México.
 Seri, personaje secundario de la serie de Mirmo!
 Seri, uno de los nombres comunes de la Ipomoea aquatica.
 Jean Michaël Seri, futbolista marfileño.